Принц Франсуа Орлеанский, граф де Клермон (Франсуа Анри Луи-Мари) (; 7 февраля 1961, Булонь-Бийанкур — 30 декабря 2017) — представитель Орлеанского дома, граф де Клермон (с 1999), титулярный дофин Франции (1999—2006).

Биография 
Родился в Булонь-Бийанкуре, старший сын принца Генриха Орлеанского (1933—2019), графа Парижского, и его бывшей жены Марии Терезы Вюртембергской (род. 1934).

Его дедушка со стороны отца — Генрих Орлеанский, граф Парижа — Генрих VI (1908—1999). Дедушка со стороны матери — Филипп Альберт, герцог Вюртембергский — претендент на трон Вюртемберг как Филипп II (1893—1975).

Его мать во время беременности страдала токсоплазмозом, в результате чего принц Франсуа и его младшая сестра, принцесса Бланш, родились умственно отсталыми.

Его крестными родителями были: принц Генрих, граф Парижский (дед по отцу) и герцогиня Роза Вюртембергская (бабушка по матери).

В 1999 году его отец Генрих Орлеанский получил титулы графа Парижского и герцога Французского, став орлеанистским претендентом на королевский трон и главой Орлеанской ветви Королевского дома Франции. Его старший сын Франсуа получил титулы дофина Франции и графа де Клермона. В 2001 году Франсуа официально отказался от титула дофина в пользу своего младшего брата Жана, герцога де Вандома.

В 2006 году Генрих Орлеанский, граф Парижский, вместо Франсуа назначил дофином Франции своего второго сына Жана, герцога Вандомского.

Женат не был, потомства не оставил. Умер 30 декабря 2017 года.

Титулы и обращение 
 17 февраля 1961 — 19 июня 1999 — Его королевское высочество принц Франсуа Орлеанский, сын Франции
 19 июня 1999 — 2006 — Его королевское высочество Франсуа Орлеанский, дофин Франции, граф де Клермон
 2006 — 30 декабря 2017 — Его королевское высочество Франсуа Орлеанский, граф де Клермон

Примечания

Источники 
 Philippe de Montjouvent. Le comte de Paris et sa descendance. — : Du Chaney Eds, 1998. — ISBN 2-913211-00-3.
 Georges Poisson. Les Orléans, une famille en quête d’un trône. — : Perrin, 1999. — ISBN 2-262-01583-X.
 Henri d’Orléans. Ma Vie. — : Tallandier, 2003.
 Henri d’Orléans. À mes fils. — : Albin Michel, 1990.

Орлеанский дом
Графы де Клермон-ан-Бовези
Принцы крови
Принцы Франции (Орлеанские)